Leylah Fernandez era la detentrice del titolo e ha riconfermato il titolo, sconfiggendo in finale Camila Osorio con il punteggio di 6(5)-7, 6-4, 7-6(3).

Teste di serie 

  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Leylah Fernandez (Campionessa)
  Madison Keys (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)

  Camila Osorio (finale) 
  Nuria Párrizas Díaz (semifinale) 
  Sloane Stephens (ritirata) 
  Ann Li (primo turno)

Wildcard 

  Emma Navarro (primo turno)
  Marcela Zacarías (secondo turno)

  Renata Zarazúa (primo turno, ritirata)

Special Exempt 

  Wang Qiang (quarti di finale)

Qualificate 

  Sara Errani (primo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)
  Jule Niemeier (primo turno)

  Diane Parry (primo turno) 
  Harmony Tan (secondo turno) 
  Viktorija Tomova (secondo turno)

Lucky loser 

  Lucia Bronzetti (primo turno)

  Seone Mendez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2022